IM poate fi:

 Insula Man, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 .im, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Insula Man
 Imperia, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Inspecția Muncii

Legături externe 
 
  „IM” la acronymfinder.com